Glenavy bezeichnet
 einen Ort in Nordirland, siehe Glenavy (Nordirland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Glenavy (Neuseeland)
 Baron Glenavy, einen erblichen Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom